Бийск — станция Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги, находящаяся в городе Бийске Алтайского края.

Станция является конечной на линии от узловой станции Алтайская.

История 
Строительство железнодорожной ветки началось в 1913 году от станций Алтайская и Бийск одновременно в двух встречных направлениях.

Вокзал 
Вокзал станции Бийск был сдан в эксплуатацию 12 декабря 1914 года. В этом же году по рекам Оби и Бие в город переправили первый паровоз.

В 1953 году вокзал был реконструирован с надстройкой правого крыла и второго этажа.

В 1995 году произведён капитальный ремонт вокзала с отделкой внутренних помещений (холла, зала ожидания, кассового зала) белым и красным мрамором.

В 1997 году построен новый перрон, произведён капитальный ремонт фасада здания — отделка цокольной части гранитом, стен — мраморной крошкой с покрытием.

В 2008 году в Бийске началось строительство нового железнодорожного вокзала, который открыли к 300-летию города 5 сентября 2009 года.

Адрес вокзала 
659303, Россия, Алтайский край, г. Бийск, пл. Шукшина, 9

Дальнее следование со станции

Вагоны беспересадочного сообщения

Пригородное сообщение по станции

Деятельность 
Станция открыта для грузовой работы.

Коммерческие операции, выполняемые на станции:
 продажа пассажирских билетов;
 приём и выдача багажа;
 приём и выдача повагонных отправок грузов (открытые площадки);
 приём и выдача мелких отправок грузов (крытые склады);
 приём и выдача повагонных и мелких отправок грузов (подъездные пути);
 приём и выдача повагонных отправок грузов (крытые склады);
 приём и выдача грузов в универсальных контейнерах (3 и 5 тонн);
 приём и выдача грузов в универсальных контейнерах (20 тонн).

В культуре 

Старый вокзал станции "Бийск" фигурирует в фильме В.М. Шукшина "Печки-лавочки".

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов дальнего следования на Яндекс. Расписания
 Расписание пригородных поездов на Яндекс. Расписания

Станции Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Алтайского края
Транспортные здания и сооружения Бийска